NGC 4942 (другие обозначения — IC 4136, MCG -1-33-78, IRAS13017-0723, PGC 45177) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4942
Дева (созвездие)
Галактики, открытые в 1789 году